Вукадинович:
 Вукадинович, Вукадин (1915—1943) — югославский студент, партизан, Народный герой Югославии.
 Вукадинович, Милян (род. 1992) — сербский футболист.
 Вукадинович, Джордже (род. 1962) — сербский философ, политолог, журналист.